Episodi di Mr. Bean può riferirsi a:
 Episodi di Mr. Bean – lista di episodi della serie televisiva del 1990
 Episodi di Mr. Bean – lista di episodi della serie animata del 2002